Злата Петрова Сарафова по мъж Фетваджиева е българска лекарка и обществена деятелка от Македония.

Биография 
Родена е в 1879 година в неврокопското село Либяхово, тогава в Османската империя, днес Илинден, България. Баща ѝ Петър Сарафов е възрожденски български учител, а чичо ѝ Коста Сарафов и дядо ѝ архимандрит Харитон Карпузов са водачи на борбата за самостоятелна българска църква в Неврокопско и Сярско, и тримата дейци на Българската екзархия. Нейни братя са българският лекар и офицер Ангел Сарафов, известният български актьор Кръстьо Сарафов, и революционерът Борис Сарафов, а неин братовчед е полковник Димитър Стойков.

Заминава да следва в Санкт Петербург, където в 1899 година завършва педагогика. След това следва медицина в Женевския университет, който завършва в 1908 година със специалност гинекология. Специализира във Виенския университет.

Злата Сарафова е деятелка на македонската имиграция в България. Избрана е за председателка на Македонския женски съюз.

В 1940 година председателката на МЖС доктор Злата Сарафова подписва обща декларация за присъединяването на целокупна и обединена Македония в границите на България.

Женена е за адвоката Христо Фетваджиев.

Родословие

Бележки 

Родени в Илинден
Български общественици от Македония
Български лекари от Македония
Деятелки на Македонския женски съюз
Възпитаници на Санктпетербургския университет
Възпитаници на Женевския университет
По произход от Гайтаниново